St. Michael kan syfta på:
 St. Michael (varumärke) – ett brittiskt varumärke

Geografi

Antarktis
 Mount St Michael – ett berg

Storbritannien 

 St Michael, Hertfordshire, civil parish i England, Hertfordshire,

USA 

 St. Michael, Alaska, ort, Alaska, Nome Census Area,

Se även 
 Saint Michael – flera
 S:t Michel
 1526 Mikkeli